Kiki Bertens e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma sono state eliminate al primo turno da Kristina Mladenovic e Galina Voskoboeva.

In finale Nicole Melichar e Květa Peschke hanno battuto Chan Hao-ching e Latisha Chan con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinale)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (semifinale)

 Nicole Melichar /  Květa Peschke (campionesse)
 Chan Hao-ching /  Latisha Chan (finale)

Alternate 
  Olga Danilović /  Anastasija Potapova (quarti di finale)

Wildcard 

  Dar'ja Gavrilova /  Karolína Plíšková (ritirate)

 Elise Mertens /  Samantha Stosur (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2019